

События

Римская империя 
 Император: Нерон (патриций); консулы: Гай Лукций Телезин и Гай Светоний Паулин (оба — плебеи); консулы-суффекты: Марк Анний Африн, Гай Пакций Африкан, Марк Аррунций Аквила и Марк Веттий Болан (все — плебеи); проконсул: Луций Анний Басс (на Кипре); народный трибун: Квинт Юний Арулен Рустик.
 Женитьба Нерона на Статилии Мессалине, вдове Аттика Вестина.
 Поездка Тиридата в Рим для получения диадемы из рук Нерона.
 22 сентября Нероном сформирован I Италийский легион.
 Начало Иудейских войн: столкновение в Цезарее между эллинизированной частью населения, поддержанной прокуратором Гесием Флором и сторонниками иудаизма; восстание в Иудее, перебит римский гарнизон в Иерусалиме; разгромлена армия сирийского наместника Цестия Галла. Лидер зелотов Менахем. Нерон назначает для борьбы с восставшими Флавия Веспасиана, который собирает силы в Антиохии. Ирод Агриппа II остаётся лояльным Риму.
 Путешествие Нерона по Греции. Всей Греции он подарил свободу, а судьям — римское гражданство.

Хань и Хунну 
 Хунну и сиюйцы (Средняя Азия) пытаются отбить Хами у китайцев.

Скончались 
 Анна — первосвященник Иудеи (6—15)
 Клавдия Антония — дочь императора Клавдия от его второй жены, Элии Пецины, казнена по приказу Нерона за отказ выйти за него замуж.
 Петроний — римский сенатор и писатель, покончил жизнь самоубийством, подозреваемый в заговоре против Нерона.
 Публий Клодий Тразея Пет — римский сенатор, консул-суффек 56 года н. э. (ноябрь — декабрь), неформальный лидер «стоической оппозиции» императору Нерону, принуждённый им к самоубийству.
  — первый муж Поппеи. Казнён по приказу Нерона.
 Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит — римский государственный деятель, консул Римской империи 51 года, казнён
  — священномученик, убит

См. также